Александр Дмитриевич Свиньин (16 [28] мая 1831 года, Старый Алексинец, Кременецкий уезд, Волынская губерния — 11 [24] июля 1913 года, Санкт-Петербург) — русский военный и государственный деятель, генерал от артиллерии, командир Отдельного корпуса пограничной стражи (1893—1908), член Государственного совета (1908—1913).

Биография 

Родился 16 мая 1831 года в семье артиллерийского офицера Дмитрия Елисеевича Свиньина, происходившего из старинного дворянского рода. Образование получил в Дворянском полку, из которого выпущен 7 августа 1851 года прапорщиком в батарейную № 4 батарею 3-й полевой артиллерийской бригады. В 1853 году произведён в подпоручики, в 1855 году — в поручики. 28 августа 1860 года за отличия по службе произведён в штабс-капитаны.

В 1863 году назначен на должность старшего адъютанта при управлении артиллерии Виленского военного округа. В 1864 году назначен исправляющим должность правителя дел этого управления. За отличия по службе 24 февраля 1864 года произведён в капитаны, 16 апреля 1867 года — в подполковники, и 1 февраля 1869 года — в полковники.

9 апреля 1875 года назначен командиром 1-й батареи 29-й артиллерийской бригады. 25 марта 1877 года назначен на должность командующего 30-й артиллерийской бригадой, во главе которой принял участие в войне с Турцией. После перехода через Дунай участвовал в осаде Плевны. Во время второго штурма Плевны 18 июля полковник Свиньин был ранен осколком гранаты и за отличие 13 декабря был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». За отличие при отражении атаки армии Османа-паши 19 августа награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами. При третьем штурме Плевны 30 августа вновь отличился, за что награждён орденом Святого Владимира 3-й степени с мечами. В день падения Плевны, 28 ноября 1877 года, награждён чином генерал-майора, с утверждением в должности командира бригады. После перехода через Балканы, с мая по сентябрь 1878 года занимал со своей бригадой передовые позиции перед Константинополем.

2 сентября 1878 года назначен помощником начальника артиллерии княжества Болгарского. Находился на этой должности до 25 августа 1879 года. За отлично-усердную службу в составе оккупационной армии награждён орденом Святого Станислава 1-й степени. 11 сентября 1879 года вновь назначен командиром 30-й артиллерийской бригады, с зачислением в списки 1-й батареи. 24 августа 1886 года назначен начальником артиллерии 7-го армейского корпуса, и 30 августа произведён в генерал-лейтенанты. 14 мая 1889 года назначен начальником артиллерии Гвардейского корпуса с зачислением по гвардейской пешей артиллерии.

14 февраля 1893 года назначен на должность инспектора Пограничной стражи, с оставлением в списках гвардейской артиллерии. При образовании 15 октября 1893 года Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС) назначен первым его командиром.

Министр финансов С. Ю. Витте так описывал это назначение:

Тогда же явился вопрос: кого назначить корпусным командиром?

По указанию генерала Ванновского — я выбрал трёх лиц (лично я всех этих трех лиц не знал), причём по предыдущей деятельности — из этих трёх лиц мне боле всех был симпатичен генерал Свиньин, потому что он был — боевой генерал, который очень отличился при взятии Плевны (потом он был начальником гвардейской артиллерии).

Государь Император знал всех, в том числе и Свиньина, и, с своей стороны, одобрил назначение Свиньина корпусным командиром, сказал мне, что это очень хороший выбор и что он его лично знает.

На посту командира корпуса непосредственно руководил реорганизацией пограничной стражи в военизированную структуру. Корпус разделялся на бригады, распределённые по округам пограничной стражи. Охранная стража КВЖД была окончательно влита в ОКПС с преобразованием в Заамурский округ. Для контроля за морскими границами была создана флотилия ОКПС. Способствовал проведению преобразований, нацеленных на улучшение условий службы офицеров и нижних чинов, развитие медицинской и ветеринарной службы, на усиление и улучшение пограничного надзора, прежде всего в Закавказье, Средней Азии и Дальнем Востоке. Неоднократно совершал инспекционные поездки в отдалённые окраины империи. За отличную службу в 1898 году произведён в генералы от артиллерии, награждён рядом высших орденов.

16 апреля 1908 года назначен в Государственный совет, с отчислением от должности командира Отдельного корпуса пограничной стражи. Входил в число неприсутствующих членов Государственного совета.

Состоял в списках лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, 1-й батареи 30-й артиллерийской бригады и Отдельного корпуса пограничной стражи.

Скончался 11 июля 1913 году в Санкт-Петербурге. Высочайшим приказом от 23 июля исключён из списков умершим. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 

Жена — Евгения (1859—1942), дочь минского вице-губернатора Александра Васильевича Лучинского. Погибла в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, похоронена на Серафимовском кладбище в братской могиле.

Сын — Владимир (1881—1915), капитан 1 ранга, флагманский артиллерийский офицер штаба Морских сил Балтийского флота. Во время Русско-японской войны служил на броненосце «Ретвизан» и участвовал в обороне Порт-Артура, за что удостоен четырёх боевых орденов. В Первую мировую войну, 12 (25) сентября 1915 года, смертельно ранен во время боя линкора «Слава» с германскими полевыми батареями в Рижском заливе. Умер 13 сентября 1915 года, похоронен рядом с отцом. Был женат на Лидии Викторовне Буниной, имел дочь Ирину (род. 1913).

Дочь — Людмила (род. 1883), замужем за полковником Борисом Андреевичем Дуровым (1879—1977), имела дочерей Анастасию (1908—1999) и Надежду. После революции 1917 года эмигрировала с семьёй во Францию.

Чины 
За время службы последовательно произведён в чины:

 прапорщик (7 августа 1851 года),
 подпоручик (старшинство с 2 октября 1853 года),
 поручик (старшинство с 20 октября 1855 года),
 штабс-капитан (старшинство с 28 августа 1860 года),
 капитан (старшинство с 24 февраля 1864 года),
 подполковник (старшинство с 16 апреля 1867 года),
 полковник (старшинство с 1 февраля 1869 года),
 генерал-майор (старшинство с 28 ноября 1877 года),
 генерал-лейтенант (старшинство с 30 августа 1886 года),
 генерал от артиллерии (старшинство с 6 декабря 1898 года).

Награды 
За свою многолетнюю службу удостоен многочисленных наград:

 орден Святого Станислава 3-й степени (1858),
 орден Святого Станислава 2-й степени (1874),
 орден Святого Владимира 4-й степени (1877),
 орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1877),
 золотая сабля с надписью «За храбрость» (1877),
 орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1878),
 орден Святого Станислава 1-й степени (1879),
 орден Святой Анны 1-й степени (1884),
 орден Святого Владимира 2-й степени (1890),
 знак отличия беспорочной службы за XL лет (1893),
 орден Белого орла (1895),
 орден Святого Александра Невского (1896),
 бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского (6.08.1901),
 знак отличия беспорочной службы за L лет (1902),
 орден Святого Владимира 1-й степени (6.05.1906),
 медали.

Иностранные:
 крест «За переход через Дунай» (Румыния, 1877),
 орден Короны 1-й степени (Пруссия, 1890),
 командорский крест ордена Почётного легиона (Франция, 1897),
 орден «Тадж» с бриллиантовыми украшениями (Бухара, 1902).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Награждённые знаком отличия беспорочной службы